Salvation kan syfta på:

Salvation Army – engelskt namn på en internationell kristen rörelse, se Frälsningsarmén
Salvation! – en film
Salvation (musikalbum av Cult of Luna) – ett album av svenska post-metal-gruppen Cult of Luna
Salvation (Roxette-låt) – en sång av den svenska popduon Roxette från deras album Have a Nice Day från 1999
Salvation (låt av Helloween) – en låt av Helloween från 2000 på albumet The Dark Ride
Salvation (Smallville) –  det sista avsnittet i den nionde säsongen av tv-serien Smallville